Абросово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Абросово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Абросово — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Абросово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Абросово — посёлок при станции в Пестовском районе Новгородской области.
 Абросово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Абросово — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Абросово — станция Октябрьской железной дороги в Пестовском районе Новгородской области.

См. также 
 Абросов, Василий Никифорович (1919—1985) — советский ихтиолог, озеровед; многолетний друг Л. Н. Гумилёва.